Pollaczek peut faire référence à : 
 Félix Pollaczek (1892-1981), mathématicien et ingénieur franco-autrichien ;
 Jerzy Polaczek (né en 1961), homme politique polonais ;
 Richard Polaczek, joueur d'échecs belge.